Die Bezirksliga Potsdam 1969/70 war die 18. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach 1968 sicherte sich die BSG Stahl Brandenburg zum zweiten Mal den Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort belegten die Brandenburger in der Staffel B den ersten Rang und stiegen in die DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stieg nur der Vorjahresaufsteiger Motor Mögelin ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach zweijähriger Abwesenheit Einheit Nauen und Vorjahresabsteiger DEFA Babelsberg auf.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten normalerweise die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die Aufsteiger zur Bezirksliga. In der Staffel C errang die Zweitvertretung von Motor Hennigsdorf den ersten Rang. Da Hennigsdorf nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz an den Zweitplatzierten Einheit Nauen. Der Sieger der Staffel D die ASG Vorwärts Bestensee wechselte zur Folgesaison in den Spielbetrieb des Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) und wurde dort in die Bezirksklasse eingegliedert. Wie in der Staffel C ging der freie Platz an den Zweitplatzierten DEFA Babelsberg. Da die BSG Aufbau Brandenburg alle Spiele auswärts bestritt, hatten die restlichen Mannschaften je zwei Heim- und ein Auswärtsspiel.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1969/70